Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová erano le detentrici del titolo, ma Mattek-Sands non ha potuto competere causa infortunio. Šafářová ha giochato insieme a Barbora Strýcová, ma le due sono state sconfitte in semifinale da Lucie Hradecká e Kateřina Siniaková, che a loro volta sono state sconfitte in finale da Latisha Chan e Martina Hingis con il punteggio di 3-6, 2-6.

Teste di serie

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (terzo turno)
  Latisha Chan /  Martina Hingis (campionesse)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (semifinale)
  Sania Mirza /  Peng Shuai (semifinale)
  Tímea Babos /  Andrea Sestini Hlaváčková (quarti di finale)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (secondo turno)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (finale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (primo turno)

  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarti di finale)
  Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (primo turno)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (terzo turno)
  Hsieh Su-wei /  Monica Niculescu (terzo turno)
  Kristina Mladenovic /  Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale)
  Makoto Ninomiya /  Renata Voráčová (primo turno)
  Nao Hibino /  Alicja Rosolska (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone

Wildcard 

  Kristie Ahn /  Irina Falconi (primo turno)
  Amanda Anisimova /  Emina Bektas (primo turno)
  Julia Boserup /  Nicole Gibbs (secondo turno)
  Jacqueline Cako /  Sachia Vickery (secondo turno)

  Kayla Day /  Caroline Dolehide (secondo turno)
 Francesca Di Lorenzo /  Allie Kiick (primo turno)
 Taylor Johnson /  Claire Liu (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

US Open 2017